Самюэль Фогельсон (; 1902, Варшава — 1941, возможно, город Белосток) — польский  и , советский разведчик.

Жизнь и деятельность 
Самюэль Фогельсон родился в 1902 году в Варшаве. Окончил Варшавский университет, а позже учился в Париже и Берлине. Четыре года был старшим ассистентом на математическом факультете. В своей научной работе выдал 40 публикаций в области математики, статистики и демографии. Был заместителем начальника отдела статистики населения в Центральном статистическом управления. Уже с юности высказывал левые симпатии, однако, ему было отказано в возможности присоединиться к польской коммунистической партии, заверив, что его преимущества будут использоваться в качестве информатора Управляющей разведки — советской военной разведки.

Благодаря профессиональным способностям ему было поручено предоставлять информацию относительно состояния польской экономики. Впоследствии он становится резидентом советской разведки и формирует собственную сеть агентов, среди которых были:  и Владимир Лехович, которые входили в польской разведки и контрразведки, младший лейтенант Станислав — Павел Неналтовский из Независимого департамента информационного корпуса в Варшаве и Генрих Бужинский. В течение этого периода он подает заявление на вступление в Коммунистическую партию ВКП (б), и, несмотря на положительные результаты экспертизы заявки на легитимность, получил отказ из-за связи с разведкой и связанную с этим конспирацию.

Когда началась Вторая мировая война, Фогельсон бежал с советской территории и поселился в Белостоке, где в 1939 году вступил в контакт с НКВД. Фогельсон вспоминал о членстве в партии, но считался беспартийным. Несмотря на значительные заслуги не определялся высоким положением.

В декабре 1939 года был принят на должность экономиста муниципальных офисов, где стал ответственным за планирование развития городской экономики в Белостоке. Эта должность была переоцененной и лишенной реального значения. Фогельсон жаловался, что нет работы, которую нужно было бы выполнять. В 1940 году Фогельсон предоставляет секретарю Белостокской области резюме и заявку на разрешение о поездке в Москву для продолжения карьеры. О сотрудничестве с разведкой в резюме ничего не было сказано. Обращение было возвращено в Минск — комиссар просвещения Белорусской ССР считал, что Фогельсону запрещено работать в высших учебных заведениях.

Дальнейшая судьба 
Холодное отношение партийной власти к Фогельсону возникло в результате проведенной в 1938—1939 годах «очистки» в спецслужбах, а также ликвидации Коммунистической Партии Польши. В «очищении» погибло много его непосредственных начальников и сотрудников советской разведки, а сам Фогельсон был изолирован от коллег. Считалось, что он является ненадежным из-за длительного пребывания за пределами СССР.

Дальнейшая судьба Фогельсона неизвестна. Возможно он погиб во время Второй мировой войны, так и не сумев выбраться из Белостока.

Основные труды 
 «Математическая теория населения» (1932)
 «Меры концентрации и их применение» (1933)
 «Об интерпретации и применения мер корреляции» (1934)
 «Исследование демографии Полесья и Волыни» (1938)

Ссылки 
 Чеслав Доманский. Заслуженные статисты для науки
 Анджей Почобут. Жизнь советского агента

Разведчики СССР
Коммунисты Польши